Pers est un ancien nom du bleu, qui a désigné ensuite une nuance variable ;
 Pers, ancienne commune française du Cantal,  aujourd'hui intégrée au Rouget-Pers ;
 Pers, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée au Pers-Jussy ;
 Pers, commune française des Deux-Sèvres.
 Pers-en-Gâtinais, commune française du Loiret ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France